Arevshat kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Arevshat (ort i Armenien, Sjirak), 
 Arevshat (ort i Armenien, Ararat),

Azerbajdzjan 

 Dolanlar, ort, Chodzjavänd, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar